

Codici 
 XAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chapeco (SC) (Brasile)

Informatica 
 .XAP – estensione dei file delle applicazioni di Silverlight e Windows Phone 7 e 8